

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wayland – città della contea di Henry, Iowa
 Wayland – città della contea di Floyd, Kentucky
 Wayland – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Wayland – township della contea di Allegan, Michigan
 Wayland – città della contea di Clark, Missouri
 Wayland – città della contea di Steuben, New York

Informatica 
 Wayland (protocollo) – protocollo di comunicazione tra un display server e il suo client.

Altro 
 Wayland – pianeta di Guerre stellari